Osoby o tym nazwisku:
 Dariusz Banachowicz – polski policjant
 Eugeniusz Banachowicz – polski kompozytor